Ваефар (Ваефарий; , ; умер в 573) — герцог Алеманнии до 573 года.

Биография 
Основной средневековый исторический источник о Ваефаре — «Хроника» Мария Аваншского. Согласно ей, Ваефар был алеманнским герцогом () на службе правителей Франкского государства. Предполагается, что он подчинялся королю Бургундии Гунтрамну. Сохранилось кольцо, пожалованное королём Ваефару и являвшееся, вероятно, символом его герцогской власти. Этот артефакт хранится в Швейцарском национальном музее в Цюрихе. Предыдущим известным из источников правителем алеманнов был упоминавшийся в этом качестве в 560-х годах Магнахар. Во владения Ваефара входила территория Заюрского пага (): то есть земли между Юрскими горами и Альпами, в том числе, и Аваншская епархия. Смерть герцога Марий Аваншский датировал 573 годом. Преемником Ваефара был Теодефрид.

Примечания

Литература 
 
 

Герцоги Алеманнии
Правители Европы VI века
Франкская знать
Персоналии:Период Меровингов
Персоналии Франкского государства VI века